Proserpina – planetoida o numerze katalogowym 26
 Proserpina (Prozerpina) – w mitologii rzymskiej bogini kiełkującego zboża